Пюрбеев — фамилия:
 Пюрбеев, Анджур Пюрбеевич (1904—1938) — советский калмыкский государственный и партийный деятель.
 Пюрбеев, Григорий Церенович (род. 1940) — советский лингвист.
 Пюрбеев, Лев Анжурович (род. 1927) — председатель Партии жертв политических репрессий.